Onderdistricten in Indonesië
 Gunung Meriah (Aceh Singkil), een onderdistrict van het regentschap Aceh Singkil in de Indonesische provincie Atjeh
 Gunung Meriah (Deli Serdang), een onderdistrict van het regentschap Deli Serdang in de Indonesische provincie Noord-Sumatra
Plaatsen in Indonesië
 Gunung Meriah (Gunung Meriah), een plaats in het regentschap Deli Serdang in de provincie Noord-Sumatra
 Gunung Meriah (Kuta Buluh), een plaats in het regentschap Karo in de provincie Noord-Sumatra
 Gunung Meriah (Siempat Nempu Hulu), een plaats in het regentschap Dairi in de provincie Noord-Sumatra